XKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaya (Burkina Faso)
 xky – codice ISO 639-3 della lingua kenyah occidentale